Hageneder ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Hageneder (* 1962), deutscher Autor
 Othmar Hageneder (1927–2020), österreichischer Historiker